PPP se poate referi la:

 Paritatea puterii de cumpărare
 Partidul „Pentru Patrie”
 Protocol punct la punct, standard de comunicare în informatică
 Parteneriat public-privat
 Produse de Protectia Plantelor
 Partidul Popular din Pakistan

Vezi și 
 PP (dezambiguizare)